Тетю́шское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Ульяновского района Ульяновской области. Административный центр — село Тетюшское.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 6 населённых пунктов: 3 села, 1 деревня и 2 поселка.

Примечания

Источники 
 Ульяновский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Ульяновского района